Die 79. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 1975/76 statt.
Der Schweizer Meister in dieser Saison hiess FC Zürich.

Nationalliga A 

|}

Nationalliga B 

|}

1976
Fußballsaison 1975/76